Selo est un mot slave (en particulier dans les langues croate et serbe, mais aussi en russe, en ukrainien et en bulgare : село) qui peut se traduire par « village ». 

Ce terme peut aussi désigner plusieurs localités :

en Croatie
Selo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Slovénie
Selo, un village situé dans la localité de Štanjel et dans la commune de Komen ;
Selo, une localité située dans la commune de Žiri ;
Selo, un village situé dans la localité de Podbočje et dans la commune de Krško ;
Selo, une localité située dans la commune de Moravske Toplice ;
Selo, une localité située dans la commune d'Ajdovščina ;
Selo, une localité située dans la commune de Sežana ;
Selo nad Laškim
Selo nad Polhovim Gradcem
Selo pri Bledu
Selo pri Ihanu
Selo pri Kostelu
Selo pri Mirni
Selo pri Moravčah
Selo pri Pančah
Selo pri Radohovi vasi
Selo pri Robu
Selo pri Vodicah
Selo pri Vranskem
Selo pri Zagorici
Selo pri Žirovnici

Voir aussi